

Nom 
Cybèle peut désigner :
 Cybèle, une divinité phrygienne ;
 (65) Cybèle, le nom donné à l'astéroïde 65 de la ceinture principale.

Cybele peut désigner :
 , un genre de trilobites de la famille des Encrinuridae.

Prénom